Słowo Kangra może dotyczyć:
 Kangra – dystrykt w Indiach w stanie Himachal Pradesh
 Kangra – miasto w Indiach w stanie Himachal Pradesh
 Kangra – miasto w północnym Pakistanie w prowincji Chajber Pasztunchwa

Zobacz też 
 Kangra painting (Malarstwo kangryjskie) – styl w malarstwie indyjskim, który wytworzył się w XVII-XIX wieku pod mecenatem królów radżpuckich, zwłaszcza maharadży Sansar Ćanda